Aceasta este o listă de filme istorice lansate în anii 1990.

Note

1990

1990
istorice